Der JAC J3 ist ein Kleinwagen des chinesischen Automobilherstellers JAC. Er wurde auch als JAC Tongyue verkauft. Der Kleinwagen ist als Limousine (Turin) und als Schrägheck verfügbar. Vom Schrägheck-Modell ist auch ein Cross-Modell erhältlich. In Europa wurde das Fahrzeug nicht angeboten.

Das Fahrzeug wird von einem 1,3- oder 1,5-Liter-Vierzylindermotor angetrieben.

Auf der Beijing Auto Show im April 2016 wurde das Fahrzeug mit einem Elektromotor vorgestellt. Es kam 2017 als JAC iEV4 in den Handel.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

Kleinwagen
Kombilimousine
Limousine
Elektroautomodell